Patinella (mosdiertje): een geslacht van mosdiertjes in de familie Lichenoporidae
 Patinella (schimmelgeslacht): een geslacht van schimmels in de familie Dermateaceae